Kriukowo () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:

 Kriukowo – wieś w obwodzie archangielskim
 Kriukowo – wieś w obwodzie briańskim
 Kriukowo – wieś w obwodzie iwanowskim
 Kriukowo – wieś w rejonie czeriemisinowskim obwodu kurskiego
 Kriukowo – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Kriukowo – wieś w obwodzie lipieckim

Zobacz też 
 Krukowo – miejscowości w Polsce

Strony ujednoznaczniające